Змагання з лижних перегонів серед жінок у спринті на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 13 лютого в Центрі лижних перегонів і біатлону «Альпензія».

Розклад 
Час UTC+9

Результати 
 Q — кваліфікувалась у наступне коло
 LL — щасливий лузер
 PF — Фотофініш

Кваліфікація 
Кваліфікація розпочалась о 17:30.

Чвертьфінал 
Чвертьфінал 1

Чвертьфінал 2

Чвертьфінал 3

Чвертьфінал 4

Чвертьфінал 5

Півфінал 
півфінал 1

півфінал 2

Фінал 
Фінал відбувся о 21:24.

Посилання